kjt – codice ISO 639-3 della lingua phrae pwo kare